Pou Vell (Ferran), municipi d'Estaràs (Segarra)
 Pou Vell (Ribera d'Ondara), a Sant Antolí i Vilanova (Segarra)